Bogusz ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Bogusz (* 1974), polnischer Fußballspieler
 Józef Bogusz (1904–1993), polnischer Chirurg, Ethiker und Medizinhistoriker
 Ryszard Bogusz (* 1951), polnischer lutherischer Theologe
 Tanja Bogusz (* 1970), deutsche Soziologin

Siehe auch:
 Bogus